Gorska oder Górska ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzeja Górska (1917–2007), polnische Nonne und Äbtissin
 Halina Górska (1898–1942), polnische Schriftstellerin
 Irena Górska-Damięcka (1910–2008), polnische Schauspielerin
 Magdalena Górska (* 1981), polnische Schauspielerin
 Stefcia Górska (1907–1986), polnische Schauspielerin